НХЛ у сезоні 1986/1987 — 70-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 9 жовтня 1986. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 31 травня 1987 між Едмонтон Ойлерс та Філадельфія Флайєрс перемогою «нафтовиків» 3:1 в матчі та 4:3 в серії. Це третя перемога в Кубку Стенлі «Ойлерс».

Драфт НХЛ 

24-й драфт НХЛ. У 12-и раундах було обрано 252 хокеїстів. Першим номером драфту став Джо Мерфі, якого обрав клуб «Детройт Ред-Вінгс».

Огляд 
Чикаго Блек Гокс змінив назву на сучасну Чикаго Блекгокс.

«Едмонтон Ойлерс» вдруге поспіль виграв Кубок Президента, а Вейн Грецкі виграв свій восьмий Пам'ятний трофей Гарта та сьомий Трофей Арта Росса.

26 листопада 1986, гравець «Торонто Мейпл-Ліфс» Бер'є Сальмінг отримав травму обличчя ковзаном, після чого йому було накладено 200 швів.

4 квітня 1987, гравець «Нью-Йорк Айлендерс» Деніс Потвін став першим захисником НХЛ, який досяг 1000 очок за кар'єру. Це відбулось у матчі проти «Баффало Сейбрс» 6:6, асистував йому фін Мікко Мякеля.

Підсумкові турнірні таблиці

Конференція Принца Уельського

Конференція Кларенса Кемпбела 

Склад переможців регулярного чемпіонату:

Матч усіх зірок НХЛ 
Не проводився через Рандеву-87.

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); В = перемоги; П = поразки; Н = нічиї; ГП = голів пропушено; ША = шатаути; %ВК = відбитих кидків (у %); СП = Середня кількість пропущених шайб

Плей-оф

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Дебютанти сезону 
Гері Робертс, Калгарі Флеймс
Джо Ньювендайк, Калгарі Флеймс
Дейв Менсон, Чикаго Блекгокс
Джо Мерфі, Детройт Ред Вінгз
Стів Чейссон, Детройт Ред Вінгз
Келлі Букбергер, Едмонтон Ойлерз
Джиммі Карсон, Лос-Анджелес Кінгс
Люк Робітайл, Лос-Анджелес Кінгс
Стів Дюшен, Лос-Анджелес Кінгс
Крейг Берубі, Філадельфія Флайєрс
Рон Гекстолл, Філадельфія Флайєрс
Венсан Дамфусс, Торонто Мейпл-Ліфс
Фредрік Улавссон, Вінніпег Джетс

Завершили кар'єру 
Томас Градін, Бостон Брюїнс
Майк Мілбері, Бостон Брюїнс
Лі Фоголін, Баффало Сейбрс
Дон Левер, Баффало Сейбрс
Жильбер Перро, Баффало Сейбрс
Філ Расселл, Баффало Сейбрс
Мюррей Баннерман, Чикаго Блекгокс
Дерріл Саттер, Чикаго Блекгокс
Денні Гейр, Едмонтон Ойлерс
Вейн Бабич, Гартфорд Вейлерс
Пітер Макнеб, Нью-Джерсі Девілс
Майк Боссі, Нью-Йорк Айлендерс
Гленн Реш, Філадельфія Флайєрз (останній гравець, що народився в 1940-х)

Посилання 
 Сезон 1986/1987 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Архів 

Сезон НХЛ 1986—1987
1986 у канадському спорті
1987 у канадському спорті